Izolda Barudžija, pjevačica
 211 Isolda, asteroid
 Vlado & Isolda, pjevački duo iz 1980-ih godina

Vidi još 

 Tristan i Izolda (razdvojba)